Корпус морской пехоты Республики Корея (, ром. Daehanminguk Haebyeongdae) — организация морской пехоты Республики Корея. Теоретически КМП РК находится под управлением флота, фактически же он действует как вид вооружённых сил. 

КМП РК создан в 1949 году как средство борьбы с коммунистическими партизанами. КМП принимал участие в военных действиях во Вьетнаме, дислоцируясь в Дананге. КМП РК распущен в 1973, затем воссоздан в 1987 году.

Состав

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт КМП РК

Воинские части и формирования, созданные в 1949 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1973 году
Воинские части и формирования, созданные в 1987 году
Морская пехота по странам
Вооружённые силы Республики Корея